Erik Larsson (touwtrekker) (1888-1934), Zweeds touwtrekker
 Erik Larsson (ijshockeyspeler) (1905-1970), Zweeds ijshockeyspeler
 Erik Larsson (langlaufer) (1912-1982), Zweeds langlaufer